Kommunistische Jugend (KJ) steht für

 Kommunistische Jugend Chiles siehe Juventudes Comunistas de Chile
 Kommunistische Jugend Deutschlands siehe Kommunistischer Jugendverband Deutschlands (1920)
 Kommunistische Jugend Griechenlands
 Kommunistische Jugend Österreichs
 Revolutionär-Kommunistische Jugend siehe Gruppe Internationale Marxisten#Entwicklung

Siehe auch:
 KJ